Regno Italico
 Regnum Italicum (o Regnum Italiae), entità politica dell'Alto Medioevo
 Regno d'Italia (1805-1814)